Lista de filmes portugueses estreados na década de 1990.

Fonte 

Listas de cinema de Portugal
Década de 1990 no cinema